Penny Lane – brano musicale dei Beatles del 1967
 Penny Lane – strada suburbana di Liverpool, molto significativa nell'infanzia di John Lennon e Paul McCartney
 Penny Lane – nome di un personaggio nel film Quasi famosi, interpretato dall'attrice Kate Hudson
 Penny Lane – regista statunitense